Dalewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem 
 Dalewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Dalewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo